Красные Горки — название населённых пунктов в России:

 Красные Горки — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Красные Горки — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Красные Горки — посёлок в Ельниковском районе Мордовии.
 Красные Горки — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы.
 Красные Горки — посёлок в Большесосновском районе Пермского края.
 Красные Горки — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Красные Горки — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Красные Горки — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Красные Горки — посёлок в Богородицком районе Тульской области.